Натуральне число 90
 90 рік до нашої ери
 90 рік нашої ери
 90-а серія будинків